Gomes se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Bernardino António Gomes
 Ulisses Gomes